François Persoons, Belgisch politicus
 Geert Persoons, Belgisch voetballer
 Koen Persoons, Belgisch voetballer